Jan Hendrik Hofmeyr (1845-1909), Onze Jan, journalist en politicus
 Jan Hendrik Hofmeyr (1894-1948), minister en vicepremier van Zuid-Afrika
 Jan Hendrik Hofmeyr (1835-1908), predikant
 Jan Hendrik Hofmeyr de Waal (1871-1937), Afrikaner parlementslid